De Lannoy (Belgisch adelsgeslacht)
De Lannoy (Nederlands adelsgeslacht)
De Lannoy (orgelbouwers)
Zie ook
 Lannoy, een gemeente in Noord-Frankrijk
 Lannoy, een Nederlandse familienaam
 Lanoy, een Belgische familienaam
 De Lanoy Meijer, een Nederlandse familienaam
 Lanooy, een Nederlandse familienaam